Baureihe 145 steht für:
 die Baureihe E44W der Deutschen Bundesbahn, eine Variante der Baureihe E 44 mit Widerstandsbremse
 in Neubelegung seit 1997 eine Güterzug-E-Lok der Lokomotiv-Familie Bombardier Traxx